Ave (groet), latijnse groet
 Ave Maria (doorverwijspagina)
 Ave Caesar, morituri te salutant 
 Ave (naam), persoonsnaam
 Ave (België), plaats in België
 Ave (rivier), rivier in Portugal
 Alta Velocidad Española, AVE, hogesnelheidslijn
 Ave (subregio), subregio in Portugal
 Avé (Togo), prefectuur